Heisig ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Heisig (1925–2011), deutscher Maler
 Branjo Heisig (1969–1997), slowakischer Eishockeyspieler
 Diether Heisig (* 1938), deutscher Architekt und Bildhauer
 Enrico Heisig (* 1970), deutscher Skispringer
 Helmut Heisig (1902–1954), deutscher Kriminalbeamter
 Johannes Heisig (* 1953), deutscher Maler
 Jochen Heisig (* 1965), deutscher Fußballspieler
 Joseph Heisig (1857–1910), deutscher Gutsbesitzer und Politiker, Abgeordneter im Preußischen Abgeordnetenhaus
 Karl Heisig (1902–1982), deutscher Romanist und Bibliothekar
 Kirsten Heisig (1961–2010), deutsche Richterin und Autorin
 Marie Heisig (1892–1972), deutsche Arbeiterin und Widerstandskämpferin gegen den Nationalsozialismus
 René Heisig (* 1960), deutscher Regisseur
 Wolfgang Heisig (* 1952), deutscher Pianist und Komponist

Siehe auch:
 Heissig
 Heising